Тереховский сельсовет

 Тереховский сельсовет — в Добрушском районе Гомельской области Белоруссии
 Тереховский сельсовет — в Волоколамском районе Московской области (1929—1973)
 Тереховский сельсовет — в Константиновском районе Московской области (1925—1939)